The Bond of Love – cortometraggio del 1914 prodotto dalla Selig Polyscope Company
The Bond of Love – cortometraggio del 1914 diretto da Fred E. Wright